Kyrkholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyrkholmen, Kjulo, Satakunta, 
 Kyrkholmen, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Kyrkholmen, Stockholm, 
Kyrkholmen, Haparanda kommun

Se även
Kyrkholmarna
Östra Kyrkholmen